Glowazki (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Wladimirowitsch Glowazki (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Wadim Glowazki (1970–2015), kasachischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Glovacki
 Glowacki
 Glowatzki
 Glowatzky